Sekvence písmen A, U a C může být:

 římský letopočet Ab urbe condita
 Spojená sebeobrana Kolumbie ()
 AUC kodon v genetice
 AuC – autentizační středisko GSM